Vandeville peut être : 
 Jacques Vandeville (1930-), hautboïste français ;
 Martine Vandeville (1955-), comédienne et actrice française.

Homonymie de patronyme